Enrico da Pisa - poeta e presbitero italiano del XII secolo
 Enrico da Pisa - miniaturista italiano del XIII secolo